Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Tunesien:

Siehe auch 
 Höchster Berg

Quellen und Anmerkungen 

!Tunesien, Berge
!
Tunesien, Berge